Bitva u Megida může být:
Bitva u Megida (15. století př. n. l.) – egyptské vojsko, vedené faraonem Thutmosem III., rozprášilo kanaánské vojsko, vedené králem Kadeše
Bitva u Megida (609 př. n. l.) – egyptský vládce Neko II. porazil a zabil Jóšijáše, krále Judeje
Bitva u Megida (1918) – mezi silami Spojeného království a Osmanské říše
Armagedon (dosl. „Hora Megido“) – v křesťanské tradici místo, kde proběhne poslední bitva mezi dobrem a zlem